Le terme "Tunnel sous l'Elbe"  désigne en fait deux tunnels passant sous le fleuve Elbe, tous les deux sont situés à Hambourg en Allemagne.

 Le Vieux tunnel sous l'Elbe (datant de 1911) long de , est utilisé par les véhicules et les piétons.

 Le Nouveau tunnel sous l'Elbe (datant de 1975) long de , est réservé spécialement à l'autoroute allemande Bundesautobahn 7.